Haselhof heißen folgende geographische Objekte:

 Haselhof (Bindlach), Ortsteil der Gemeinde Bindlach, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Haselhof (Wüstung), Wüstung in der kreisfreien Stadt Erlangen, Bayern
 Haselhof (Igensdorf), Ortsteil des Marktes Igensdorf, Landkreis Forchheim, Bayern
 Haselhof (Kreßberg), Weiler im Ortsteil Leukershausen der Gemeinde Kreßberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Haselhof (Nabburg), Ortsteil der Stadt Nabburg, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Haselhof (Neukirchen-Balbini), Ortsteil des Marktes Neukirchen-Balbini, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Haselhof (Pettendorf), Ortsteil der Gemeinde Pettendorf, Landkreis Regensburg, Bayern
 Haselhof (Reichertshausen), Ortsteil der Gemeinde Reichertshausen, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Haselhof (Speinshart), Ortsteil der Gemeinde Speinshart, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Haselhof (Traitsching), Ortsteil der Gemeinde Traitsching, Landkreis Cham, Bayern
 Haselhof (Gemeinde Eschenau), Weiler von Eschenau, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich

Siehe auch:
 Haslhof
 Hasselhoff
 Haseloff
 Haselow
 Haseloh